Best Kept Secret peut désigner :

Artiste 
 , duo de producteurs de musique américain composé de Julian Nixon et Craig Balmoris.

Cinéma 
 , un film indépendant américain réalisé par Samantha Buck en 2013.

Album 
 , un album d'Alquin sorti en 1976 ;
 , un album de Sheena Easton sorti en 1983 ;
 Best Kept Secret, un album de Slum Village (sous le nom de J-88) sorti en 2000 ;
 , un album de Jerry Douglas sorti en 2005 ;
 Best Kept Secret, un album de Jennifer Paige sorti en 2008 ;
 , un album de Leona Lewis sorti en 2008 ;
 , un album de Louieville Sluggah sorti en 2010 ;
 Best Kept Secret, un album de Soopafly sorti en 2011.